Осада Хотина:
 Осада Хотина (1739) — взятие Хотинской крепости русской армией под командованием генерал-фельдмаршала Бурхарда Христофора Миниха.
 Осада Хотина (1769) — эпизод русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 Осада Хотина (1788) — эпизод русско-турецкой войны 1787—1792 годов и австро-турецкой войны 1787—1791 годов.
 Осада Хотина (1807).
 Осада Хотина (1812).

См. также 
 Хотинская битва

Осады по городам